Inside Nazi Germany ist der Titel

 einer Zeitschrift (London 1939–1940), Inside Nazi Germany (Zeitschrift)
 eines US-amerikanischen Dokumentarfilm, siehe March of Time: Inside Nazi Germany
 eines Buches des Historikers Detlev Peukert